Berglied (Berglieder) steht für:

Liedformen:
 Bergreihen, Form des Bergmannsgesangs
 Hakka sange, chinesische Musik
Titel:
 Berglieder, Walzer von Johann Strauss Sohn (1845)
 Des Knaben Berglied, Ludwig Uhland
 Berglied (Schiller), Friedrich Schiller (1804)
 Zyklus von Bergliedern, Korla Awgust Kocor (1894)
 Berglied (Ludwig Foglár), Ludwig Foglár